Svenska Futsalligan 2014/2015 var den första säsongen av Svenska Futsalligan, ligan bestod av sexton lag uppdelat på två grupper med åtta lag i vardera grupp.

Lag

Tabeller

Norra

Poängtabell

Resultattabell

Södra

Poängtabell

Resultattabell

SM-slutspel

Semifinaler

Brons

Final

Skytteligan

Norra

Södra

Kvalspel

Omgång 1

Omgång 2
Norra

Team TGUngdom och KFUM Linköping till Svenska Futsalligan 2015/2016
Södra

FC Linné (FC Linné:s plats övertogs av Gais) och Malmö City till Svenska Futsalligan 2015/2016

Källor
Svenskfotboll.se (södra)
Svenskfotboll.se (norra)
Svenskfotboll.se (SM-slutspelet)
Svenskfotboll.se (kvalspel, omgång 1)
Svenskfotboll.se (kvalspel, omgång 2, norra)
Svenskfotboll.se (kvalspel, omgång 2, södra)

Referenser

Futsal i Sverige
Sport i Sverige 2014
Sport i Sverige 2015